Albion (Groot-Brittannië), de oudste bekende naam voor de Britse eilanden
Albion (strokartonfabriek) een voormalige strokartonfabriek in Oude Pekela
Perfide Albion, een van oorsprong Franse scheldnaam voor het Verenigd Koninkrijk
Albion Rovers FC, een Schotse voetbalclub uit Coatbridge
The Albion Band, een voormalige Engelse folkband
Albion (computerspel), een computerspel
Albion, een lettertype
Albion, een historisch automerk
Ferry Corsten, een Nederlandse dj bekend onder het pseudoniem Albion
 Albion (zwemvereniging), een zwemvereniging in Leidschendam
 Albion, een bedrijventerrein in Tilburg
Albion (Victoria), een voorstad van Melbourne, Victoria, Australië

Geografie in de Verenigde Staten
Albion (Idaho)
Albion (Illinois)
Albion (Indiana)
Albion (Iowa)
Albion (Michigan)
Albion (Nebraska)
Albion (New York)
Albion (Oklahoma)
Albion (Pennsylvania)
Albion (Washington)